

Cinema 
 Please!  – cortometraggio del 1999 diretto da Paul Black con Gerard Butler

Musica 
 Please  – gruppo musicale di rock psichedelico
 Please  – album dei Pet Shop Boys del 1986
 Please  – singolo di Elton John del 1996, estratto dall'album Made in England (1995)
 Please  – singolo degli U2 del 1997, estratto dall'album Pop
 Please  – singolo di Chris Isaak del 1998, estratto dall'album Speak of the Devil
 Please  – traccia dell'album The Fragile dei Nine Inch Nails del 1999
 Please  – traccia dell'album Velocity of Sound dei The Apples in Stereo del 2002
 Please  – singolo di Robin Gibb del 2002
 Please  – traccia dell'album Between Darkness and Wonder dei Lamb del 2003
 Please  – singolo di Toni Braxton del 2005, estratto dall'album Libra
 Please  – singolo di Paul Hartnoll del 2007, estratto dall'album The Ideal Condition
 Please  – traccia dell'album You're Awful, I Love You dei Ludo del 2008